Antoine Duranthon (1736-1793), révolutionnaire français et ministre de la Justice ;
 Francis Duranthon (1961-), paléontologue français, directeur du Muséum de Toulouse.